

Жінки 
 Басовська Наталія Іванівна — радянський і російський історик-медієвіст, доктор історичних наук, професор.

Чоловіки 
 Басовський Антон Олександрович (1990-2015) — сержант служби цивільного захисту ДСНС.